Mus (joc), joc de cartes
 Mus (gènere), gènere de ratolins
 Mus (subgènere), subgènere de ratolins
 Mus (cognom), cognom romà 
 Toponímia:
 Mus  o Murs (Gard), municipi francès al departament del Gard i a la regió de Llenguadoc-Rosselló 
 Muş, districte de Turquia i antiga ciutat armènia
 Província de Muş, província de la part oriental de Turquia 
 Biografies:
 Abel Mus (Borriana, 1907 - Picanya, 1983), violinista, pedagog i compositor
 Antoni Mus i López (Felanitx, 1925 - Manacor, 1982), escriptor mallorquí 
 Publi Deci Mus I, cònsol el 340 aC 
 Publi Deci Mus II, cònsol el 312 aC, 300 aC, 297 aC i 295 aC 
 Publi Deci Mus III, cònsol el 279 aC